Beach House signifie en anglais « maison de plage ». Ce terme peut désigner :

Littérature 
 The Beach House, un roman de Mary Alice Monroe, publié en 2002 ;
 Beach House, un roman de Robert Lawrence Stine, publié en 1992.

Musique 
 Beach House, un groupe de musique américain de dream pop ;
 Beach House, un album réalisé par Beach House en 2006 ;
 Beach House EP par Ty Dolla Sign, 2014 ;
 Beach House, une chanson de The Chainsmokers, sortie en 2018 sur l'album Sick Boy ;
 Beach House, une chanson de Carly Rae Jepsen, sortie en 2022 sur l'album The Loneliest Time.

Cinéma 
 Beach House, une comédie italienne de 1977 ;
 Beach House, un film de 1982 de John A. Gallagher ;
 Beach House, un film américain réalisé par Leigh Scott, sorti en 1996.
 The Beach House, un téléfilm américain adapté du roman de Mary Alice Monroe (voir ci-dessus) réalisé par Roger Spottiswoode ;
 The Beach House, un film d'horreur américain de Jeffrey A. Brown.

Télévision 
 Beach House, un épisode de la série télévisée Brooklyn Nine-Nine ;
 La casa en la playa, une telenovela mexicaine de 2000

Autres utilisations 
 Beach House, une villa de style Regency située en bord de mer, construite en 1820 à Worthing en Angleterre ;
Beach House, un restaurant au Royaume-Uni.

Notes et références